El término HI o Hi puede referirse a:
ひ o ヒ, caracteres japoneses.
Región H I, nube interestelar formada por hidrógeno atómico.
hi, lenguaje Hindi.
H-I, cohete japonés de los años 1970.
Hi, teléfono móvil de la compañía KPN.

La abreviación HI o H.I. puede referirse a:
Hawaii.
Hormonal imprinting.
Yoduro de hidrógeno
Hidroeléctrica Ibérica, una empresa energética española desaparecida.
Homofobia interiorizada

Siglas